Aula Joaquim Molas, espai del llegat de Joaquim Molas i Batllori a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú
 American Journal of Mathematics, revista acadèmica de referència en matemàtiques
 Asian Journal of Mathematics, revista acadèmica de referència en matemàtiques
 AJM també és el codi OACI d'Air Jamaica, aerolínia nacional de Jamaica